Black (englisch „schwarz“) steht für:

 Black (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Black (Musiker), Pseudonym des englischen Sängers Colin Vearncombe (1962–2016)
 Pseudonym des deutschen Liedermachers Lothar Lechleiter, siehe Der Black
 Selbstbezeichnung für Afroamerikaner
 Black (Computerspiel), Ego-Shooter (2006)
 Black (Mondkrater), kleiner Einschlagkrater nahe dem östlichen Rand des Mondes
 Black, der schwarze Blitz, US-amerikanische Fernsehserie
 Black (2005), Hindi-Filmdrama
 ein Festival für elektronische Tanzmusik, siehe Sensation (Dance-Event) #Black (bis 2007 Sensation Black)

geografische Objekte:
 Black Country, Ballungsgebiet nördlich und westlich von Birmingham, England
 Black-Gletscher (Alaska), Gletscher in Alaska, Vereinigte Staaten
 Black-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Black Hills, Bergkette im westlichen Gebiet von South Dakota
 Black Park, Park im Oklahoma County, Vereinigte Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Black (Alabama), im Geneva County
 Black (Alaska), im Wade Hampton (CA) County
 Black (Illinois), im Edwards County
 Black (Missouri), im Reynolds County
 Black (Ohio), im Guernsey County
 Black (Pennsylvania), im Bradford County
 Black (South Carolina), im Greenwood County
 Black (Texas), im Parmer County
 Black (West Virginia), im Wyoming County

Unternehmen:
 Black Diamond Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Black Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Black
 Indianapolis Automobile and Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Black

Siehe auch:
 Black-Eisfälle
 Black Forest
 Black Island
 Black Lake
 Black-Nunatakker
 Black-Pass
 Black Point
 Black Township
 The Black
 Blacks
 Blagg